Seznamy popisující vztah katastrálních území v Praze k obvodům a městským částem jsou uvedeny v článku Administrativní dělení Prahy

Toto je seznam katastrálních území Prahy (a zároveň seznam evidenčních částí Prahy), seřazený podle počtu obyvatel. První sloupec obsahuje data ze sčítání lidu z roku 2001, druhý a třetí aktuální čísla z evidence obyvatelstva, čtvrtý data o rozloze.

Související články 
 Administrativní dělení Prahy

Reference 

 Seznam
Katastrální území
Praha
 Seznam
Seznamy sídel v Česku